Foundation kan avse:

 Foundation (smink) – en flytande hudfärgad kräm
 Foundation (tidskrift) – en tidskrift om science fiction
 Foundation – engelska originaltiteln på en roman och romanserie av Isaac Asimov, se Stiftelsen (Stiftelseserien)

Se även 
 Foundationalism